Brasile
 Vila Boa – comune del Goiás
 Portogallo
 Vila Boa – freguesia di Barcelos
 Vila Boa – freguesia di Mirandela
 Vila Boa – freguesia di Sabugal
 Vila Boa de Ousilhão – freguesia di Vinhais
 Vila Boa de Quires – freguesia di Marco de Canaveses 
 Vila Boa do Mondego – freguesia di Celorico da Beira
 Vila Boa do Bispo – freguesia di Marco de Canaveses